Turcot ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Turcot (1851–1908), kanadischer Politiker
 Gilles Turcot (1917–2010), kanadischer Offizier
 Jacques Turcot (1914–1977), kanadischer Chirurg
 Jean Turcot (um 1620–1652), französischer Einwanderer nach Neufrankreich
 Louise Turcot (* 1944), kanadische Schauspielerin
 Napoléon Turcot (1867–1939), kanadischer Politiker
 Philippe Turcot (1791–1861), kanadischer Geschäftsmann
 Susan Turcot (* 1966), kanadische Grafikerin und Bildhauerin